

Patronyme 

 Louis Hayet (1864-1940), peintre français ;
 Armand Hayet (1883-1968), capitaine au long cours français ;
 Jean Hayet (1939-2006), acteur et homme de théâtre belge.

Prénom

Toponyme 

 Menzel Hayet, ville tunisienne.